Seznamy medailistů na mistrovství světa v klasickém lyžování:

 Seznam medailistů na mistrovství světa v klasickém lyžování (běh na lyžích - muži)
 Seznam medailistek na mistrovství světa v klasickém lyžování (běh na lyžích - ženy)
 Seznam medailistů na mistrovství světa v klasickém lyžování (severská kombinace – muži)
 Seznam medailistů na mistrovství světa v klasickém lyžování (skoky na lyžích – muži)
 Seznam medailistek na mistrovství světa v klasickém lyžování (skoky na lyžích – ženy)